Stazione di Kyōbashi (Tokyo) – stazione della Linea Ginza della metropolitana di Tokyo situata nel quartiere Chūō-ku.
 Stazione di Kyōbashi (Osaka) – stazione delle linee Katamachi, circolare di Ōsaka e Tōzai della West Japan Railway Company (JR Weat), della linea principale delle Ferrovie Keihan e della linea Nagahori Tsurumi-ryokuchi della metropolitana di Osaka. È situata nei quartieri Jōtō-ku e Miyakojima-ku di Osaka.